SPE steht für:
 Schul- und Prüfungsrechtliche Entscheidungen, Sammlung relevanter Entscheidungen der deutschen Gerichte zum Thema
 Single Pair Ethernet
 Societas Privata Europaea, geplante, EU-weit einheitliche Unternehmensrechtsform mit geringem Mindestkapital
 Society of Petroleum Engineers, internationaler Verein von Erdölingenieuren
 Solar Particle Event, von der Sonne ausgestoßene Teilchen, siehe Sonneneruption
 Solid Phase Extraction, englisch für Festphasenextraktion
 Sony Pictures Entertainment, als US-amerikanisches Tochterunternehmen des japanischen Konzerns Sony in der Produktion und dem Vertrieb von Fernseh- und Filminhalten tätig,  Firmensitz Culver City, Kalifornien
 Sozialdemokratische Partei Europas (englisch Party of European Socialists, PES; französisch Parti socialiste européen, PSE), eine europäische politische Partei
 Special/Single Purpose Entity, englisch für Zweckgesellschaften
 Stanford-Prison-Experiment, sozialpsychologisches Experiment
 Stani's Python Editor, plattformunabhängige Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Python
 Stargard-Posener Eisenbahn-Gesellschaft, ehemaliges Eisenbahnunternehmen in Preußen
 Stuttgarter Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft, eine der beiden Vorläufergesellschaften der Stuttgarter Straßenbahnen
 Single Pair Ethernet, Ethernet-Verbindung über ein Adernpaar, siehe Ethernet #Kupfer im Abschnitt 100BASE-T1, IEEE 802.3bw-2015

Spe steht für:
 Spe (Exoplanet)

spe steht für:
 Sepa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Siehe auch:
 in spe

Abkürzung